Podunk [] steht für:

 Podunk (Indianer), ein indigenes Volk in den USA
 einen kleinen unbedeutenden Ort, in den USA vergleichbar mit dem deutschen Hintertupfingen

Podunk ist der Name mehrerer Orte:
 Podunk (Guilford), ein Ortsteil der Stadt Guilford (Connecticut)
 Podunk (Ulysses), ein Ortsteil der Stadt Ulysses (New York)
 Podunk (Wardsboro), ein Ortsteil der Stadt Wardsboro (Vermont)

Siehe auch: